Denayrouze ist der Familienname folgender Personen: 

 Auguste Denayrouze (1837–1883), französischer Marineoffizier und Erfinder 
 Louis Denayrouze (1848–1910), französischer Ingenieur, Erfinder und Schriftsteller, Bruder von Auguste Denayrouze 

Siehe auch:
 Rouquayrol-Denayrouze, ein Tauchgerät